Lion kan syfta på:

 Lion Music – ett finskt produktions- och skivbolag
 Lion (choklad) – en godisbit
 Lion Ferry – ett rederi
 Lion (musikgrupp) – ett amerikanskt rockband 1983–1989

Lion som efternamn 
 Edward Lion (–1938), afrikansk kyrkoledare och helandepredikant
 Michael Lion (1958–), svensk författare
 Moshe Lion (1961–), israelisk borgmästare (Jerusalem)
 Laura Lion (1983–), erotisk modell och skådespelerska

Geografi

Antarktis 

 Lion (ö i Antarktis, lat -66,66, long 140,01), 
 Lion (kulle i Antarktis, lat -66,66, long 140,01),

Frankrike 

 Lyon – en stad och kommun i departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Lion-sur-Mer –  en kommun i departementet Calvados, 
 Lion-en-Sullias – en kommun i departementet Loiret, 
 Lion-en-Beauce – en kommun i departementet Loiret, 
 Lion-devant-Dun –  en kommun i departementet Meuse,

Se även
 HMS Lion – brittiska fartyg
 Lion-klass – en fartygsklass

Engelska efternamn
Robotskapade Antarktisförgreningar